

Geografia

Callow (Derbyshire)
Callow (Herefordshire)